Zopherus är ett släkte av skalbaggar. Zopherus ingår i familjen barkbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Barkbaggar
Zopherus